Municipio de Elm Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elm Grove (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Elm Grove (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Elm Grove (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Elm Grove (condado de Louisa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Louisa.
 Municipio de Elm Grove (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.